Данфосс (Danfoss) — датская компания, производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики.

Основана в 1933 году Мадсом Клаусеном как «Датский завод автоохлаждения и агрегатов» (). Штаб-квартира — в Норборге.

По состоянию на 2012 год концерн имеет 93 завода в 25 странах мира, число сотрудников — более 25 тыс., торговые представительства расположены более, чем в 100 странах.

История 
Инженер Мадс Клаузен () изготовил первый рабочий дроссельный вентиль для холодильных систем собственной конструкции в 1932 году. Он был назван Danfoss, так как Dan означало датский, а «foss» было навеяно звуком  потока воды. В 1933 году им основана компания «Датский завод автоохлаждения и агрегатов» () в Элсмарке на острове Альс.

В 1941 году деятельность расширилась до продуктов для отопления.  был разработан Клаузеном в 1943 году, и позднее запатентован, а в 1952 году рекламировался как энергосберегающее устройство.

В 1945 году на первом заводе, построенном на ферме, где он вырос, работало около 224 человек. Места для расширения больше не было, и планировалось строительство нового более крупного завода.

В 1962 году компания начала производство силовой электроники, и первым продуктом были изготовленные на заказ выпрямители, позже в 1968 году началось производство частотного преобразователя VLT, первого в своем роде в мире.
Компания также расширила свою деятельность в области гидравлики, первый гидравлический компонент был произведен на заводе в Норборге в 1964 году.

Мэдс Клаузен умер в 1966 году в возрасте 60 лет. Поскольку его сыновья были слишком молоды, чтобы управлять компанией, его вдова Биттен Клаузен взяла на себя роль главы правления. На тот момент годовой объём продаж компании составил 500 миллионов датских крон, а площадь фабрики выросла до 10 000 м².

Создание производства в других странах началось в 1956 году, когда компания начала строительство завода во Фленсбурге в Германии, которое было завершено в 1958 году.

В 2004 году компания открыла представительство в Москве.

Подразделение Danfoss Compressors GmbH по производству бытовых компрессоров в 2010 году было продано и переименовано в Secop.

В 2013 году в один день были открыты две новые фабрики в Китае, в результате чего их число достигло семи. Китайский рынок был третьим по величине для компании.

В 2014 году Danfoss приобрела компанию , производителя частотно-регулируемых приводов.

Примечания

Ссылки 
  

Компании Дании
Насосостроение
Производители холодильной техники